Termin -{S36}- ima više značenja.

 S-oznake, S36: Obući odgovarajuće zaštitno odelo
 -{USS S-36 (SS-141)}-, podmornica